Taizong (626–649) – cesarz chiński z dynastii Tang
 Taizong (976–997) – cesarz chiński z dynastii Song
Taizong – chińskie imię świątynne Ugedeja (1229-1241) 
Taizong – imię świątynne cesarza Tianconga z dynastii Qing (1626-1643)